Mužská dvouhra Hall of Fame Open 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do singlové soutěže newportského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku  2019 byl americký tenista John Isner který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal osmý nasazený Jihoafričan Kevin Anderson, jenž ve finále za 2.11 hodin zdolal nenasazeného Američana Jensona Brooksbyho po dvousetovém průběhu 7–6(10–8) a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a první od Maharashtra Open 2019. Bodový zisk mu zajistil návrat do první stovky světové klasifikace. Pro Brooksbyho se jednalo o vůbec první hlavní soutěž turnaje z okruhu ATP..

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hall of Fame Open
ATP Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021